Veehoudersbond van Suriname, een belangenorganisatie in Suriname
 Vereinigte Huttwil-Bahnen, een voormalige spoorweg onderneming in Zwitserland
 Vereniging van Herders- en Berghonden uit Zuid & Oost Europa en Azië, een Europese vereniging